Georgiev (en bulgare : Георгиев) est un patronyme slave porté surtout en Bulgarie et dérivé du prénom Georgi ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksandar Georgiev (né en 1991), joueur de basket-ball bulgare ;
 Alexander Georgiev (né en 1975), joueur de dames russe ;
 Blagoy Georgiev (né en 1981), footballeur bulgare ;
 Boris Georgiev (né en 1982), boxeur bulgare ;
 Dobromir Georgiev (né en 1978), écrivain et dramaturge bulgare ;
 Georgi Georgiev (né en 1963), footballeur bulgare ;
 Georgi Georgiev (né en 1976), judoka bulgare ;
 Georgi Georgiev (né en 1987), skieur alpin bulgare ;
 Ivan Georgiev (né en 1966), compositeur, pianiste et multi-instrumentiste belge ;
 Ivaylo Georgiev (né en 1942), footballeur bulgare ;
 Ivo Georgiev (1972-2021), footballeur bulgare ;
 Kimon Georgiev (1882–1969), militaire et homme politique bulgare ;
 Kiril Georgiev (né en 1965), joueur d'échecs bulgare ;
 Konstantin Georgiev (1873–1925), militaire et homme politique bulgare ;
 Konstantin Georgiev (né en 1931), joueur de basket-ball bulgare ;
  (né en 1958), joueur d'échecs bulgare ;
 Stefan Georgiev (né en 1977), skieur alpin bulgare ;
 Stefan Georgiev (né en 1978), joueur de basket-ball bulgare ;
 Vladimir Georgiev (1908–1986), linguiste et philologue bulgare ;
 Vladimir Georgiev (né en 1975), joueur d'échecs bulgare ;
 Zlatin Georgiev (né en 1985), joueur de basket-ball bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare